П-90 «Памир» (индекс ГРАУ — 1РЛ115, по классификации НАТО — «Flat Face») — трёхкоординатная помехозащищённая РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей. Всего было построено и использовались силами ПВО страны несколько РЛС П-90 «Памир». Использование РЛС прекращено в конце 1970-х годов

История создания 
Начало 1950-х гг. было отмечено регулярными полетами стратегических самолётов-разведчиков над территорией СССР. Средств не только уничтожения вражеских самолётов, но даже и их обнаружения у Советского Союза попросту не было. Одним из действенных ответов на новые вызовы и угрозы явилось создание высокопотенциальной РЛС П-90 «Памир»

РЛС «Памир» была разработана в НИИ-244 (ныне Всероссийский НИИ радиотехники) под руководством А. Р. Вольперта. В процессе создания РЛС был проведен большой объём научных и экспериментальных работ, была сформирована широкая кооперация научных и промышленных организаций. Такого класса трёхкоординатных РЛС с высокой производительностью и мощностью в то время не было ни у одного коллектива страны. Благодаря большому заделу, имевшемуся в НИИ-244 (темы «Тополь», «Кама», «Стекло», «Алтай»), поставленная задача была решена.

При создании РЛС «Памир» впервые в отечественной практике был решён ряд новых технических задач:

 освоен дециметровый диапазон волн;
 применён двухчастотный метод защиты от пассивных помех;
 использованы средства защиты от активных помех противника и несинхронных помех от соседних РЛС;
 реализован парциальный метод кругового обзора пространства, обеспечивающий одновременное определение всех трёх координат воздушных целей;
 удвоен темп выдачи координат целей за счет установки на опорно-поворотном устройстве двух антенно-фидерных систем;
 применены мощные импульсные клистроны в передающих устройствах и кварцевая стабилизация излучаемых частот.

Особенности конструкции 
Антенно-поворотное устройство (АПУ) П-90 устанавливалось на стационарном железобетонном основании в составе опорно-поворотного устройства (ОПУ), приёмных и передающих контейнеров, антенно-фидерных устройств, силовой следящей системы вращения АПУ, датчиков синхронно-следящей передачи и азимутальных меток, кольцевого токосъемника.

Значительная масса вращающейся части АПУ (130 т) и трудности с разработкой и изготовления опорного подшипника определили своеобразное решение опорно-поворотной части. К опорной раме вращающейся кабины АПУ снизу был прикреплён кольцевой рельс, опирающийся на 16 катков, установленных по кругу на неподвижном фундаменте. Четыре катка из шестнадцати — ведущие. Они прижимались к рельсу пружинами и вращались четырьмя электродвигателями постоянного тока. За счет сил сцепления, возникающих между катком и рельсом, поворотная часть приводилась во вращение. При этом скорость вращения АПУ могла быть установлена любой в пределах 2,5-5 об/мин.

Для предотвращения смещения АПУ в горизонтальной плоскости в центре АПУ монтировался самоустанавливающийся роликоподшипник. Установка катков могла регулироваться в вертикальной плоскости, что позволяло изменять положение оси вращения АПУ (при монтаже, осадке фундамента).

В серийных станциях П-90 вращение производилось при помощи двух редукторов, выходные шестерни которых вращали зубчатый венец, который крепился к вращающейся части механизма. АПУ опиралась на 28 катков, закрепленных на прочном каркасе. В центральной части поворотного устройства был предусмотрен вход во время вращения, что создает необходимые удобства при эксплуатации станции. Остальная аппаратура «Памира» располагалась в многочисленных контейнерах и прицепах. Необходимо отметить, что в состав П-90 входила и вспомогательная 110-метровая мачта. Она располагалась в 2 км от РЛС и предназначалась для юстировки антенных систем.

В П-90 имелось три типа индикаторных устройств: индикатор кругового обзора, индикатор «азимут-дальность» и измеритель высоты. Все три датчика конструктивно и электрически соединялись в одном индикаторном шкафу. Выбор части пространства для наблюдения на индикаторах «азимут-дальность» и высоты производился электронным указателем (маркером), который с помощью кнюппеля мог быть совмещен с любой точкой индикатора кругового обзора. Всего в РЛС «Памир» размещалось 7 индикаторных шкафов.

Для сопряжения РЛС «Памир» с радиорелейной линией «Левкой-2» и аппаратурой «Каскад» и «Паутина» системы «Воздух-П» была разработана аппаратура сопряжения с этими комплексами. Аппаратура сопряжения с РРЛ «Левкой-2» позволяла без искажения передавать на КП, удаленные от станции на расстояние 400 км, всю информацию, даваемую РЛС «Памир».

В целом аппаратура станции «Памир» состояла из 660 блоков 158 наименований. Основная часть блоков монтировалась на типовом шасси и размещалась в унифицированных стойках-шкафах. Применение неунифицированных шкафов было ограничено и вызвано использованием мощных клистронов, электроннолучевых трубок с большим экраном и крупногабаритных трансформаторов.

В большинстве рабочих блоков применялись субблоки, которые снижали трудозатраты на проведение ремонта. Аппаратура автоматики размещалась в 27 специальных стойках 18 наименований.

Основные ТТХ 
 Диапазон рабочих частот: дециметровый.
 Верхняя граница обнаружения (потолок): 50 км.
 Время развертывания РЛС на подготовленной площадке: 15 суток.
 Дальность обнаружения истребителя МиГ-17/дальность определения высоты, км на высоте полета, м:
 48/46 км — 100 м.
 90/87 км — 500 м.
 225/209 км — 3000 м.
 294/292 км — 10000 м.
 Количество аппаратуры, шт.:
 Блоков — 660.
 Электровакуумных ламп — 10700.
 Полупроводниковых приборов — 29240.
 Электронно-лучевых трубок — 196.
 Потенциалоскопов — 140.

Примечания

Ссылки 
 http://army.lv/ru/p-90/harakteristiki/703/448 
 http://army.lv/ru/p-90/703/448 
 http://militaryrussia.ru/blog/topic-776.html 
 https://www.ashurbeyli.ru/numbers/publication/2 
 https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/beer-can.htm 

Советские и российские радиолокационные станции
Военная продукция Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники